Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка — муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение, расположенное в Дзержинском районе Новосибирска. Основан в 1988 году.

Название 
Лицей носит имя Юрия Васильевича Кондратюка, советского учёного, одного из основоположников космонавтики.

История 
В 1988 году было открыто специализированное учебное заведение, которое в 1990 году по решению коллегии управления образования Новосибирского Облисполкома получило статус лицея.

Система образования 
Учащиеся лицея, кроме общеобразовательной подготовки, приобретают также предпрофессиональное аэрокосмическое образование. Начальная профессиональная подготовка в области авиации и космонавтики позволяет ученикам выбрать будущую профессию.

Учебный план состоит из 17 предметов аэрокосмического профиля (6 по выбору). Все дисциплины разработаны педагогами лицея.

Обучение проводится в одну смену, с понедельника по субботу. По воскресеньям в лицее проходят подготовительные занятия для желающих поступить.

Кружки 
 шахматный
 авиамодельный
 юного пилота
 парашютный
 куборо
 робототехника
 танцевальный
 туристический
 предметные кружки

Преподавательские работы 
Преподавателями лицея изданы 76 печатных работ, 3 из  которых — учебные пособия.

Участия в соревнованиях 
Ученики аэрокосмического лицея были призёрами и чемпионами Российских авиамодельных соревнований школьников, лауреатами, дипломантами и призёрами соревнований «Шаг в будущее», «Космос», «Юность, наука, культура», НОУ «Сибирь», «Интеллектуальный потенциал Сибири», Wordskills. Учащиеся лицея занимают призовые места в Всероссийской олимпиаде школьника. Каждые полгода в лицее проводится научная конференция.

Сотрудничество 
Лицей сотрудничает с такими учреждениями как МГТУ имени Н. Э. Баумана, СГУТиИ, Сибирская государственная архитектурно-художественная академия, СибНИА имени С. А. Чаплыгина, НГТУ (факультет летательных аппаратов), Новосибирский научный мемориальный центр имени Ю. В. Кондратюка.

Примечания 

Комментарии

Ссылки 
 Одаренные дети из Южной Кореи приехали в Новосибирск. Комсомольская правда.
 Официальный сайт лицея.

Школы Новосибирска
Дзержинский район Новосибирска
Объекты, названные в честь Юрия Кондратюка